Janina Hettich (Schramberg, 16 de junio de 1996) es una deportista alemana que compite en biatlón.

Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Biatlón de 2021 y cuatro medallas en el Campeonato Europeo de Biatlón, en los años 2019 y 2022.

Palmarés internacional

Referencias

Biatletas de Alemania